Кабачна — українське прізвище, жіноча форма прізвища .

Відомі носії 
 Кабачна Алла Василівна ( 1948) — українська науковиця, провізор, доктор фармацевтичних наук (1991), професор (1991), професорка кафедри організації та економіки фармації Національної медичної академії післядипломної освіти імені Платона Шупика (з 2015).

Примітки